Tlalnepantla bezeichnet folgende:

 Tlalnepantla, Stadt im mexikanischen Bundesstaat México
 Tlalnepantla (Morelos), Ort im mexikanischen Bundesstaat Morelos
 Tlalnepantla (San Luis Potosí), Ort im mexikanischen Bundesstaat San Luis Potosí
 Erzbistum Tlalnepantla, Erzbistum mit Sitz in Tlalnepantla, México
 Municipio Tlalnepantla, Municipio im mexikanischen Bundesstaat Morelos
 Municipio Tlalnepantla de Baz, Municipio im mexikanischen Bundesst México

Siehe auch:
 Tlanepantla, Ort im mexikanischen Bundesstaat Puebla